Wiener Montag ist der Titel mehrerer ehemaliger österreichischer Wochenzeitungen:

 Wiener Montag (1912–1918), regierungsfreundliches, „unparteiisches Montagfrühblatt“
 Wiener Montag (1945–1947), von der französischen Besatzungsmacht herausgegebene Montagszeitung
 Wiener Montag (1947–1969), rechtsbürgerlich ausgerichtetes Blatt übernahm den Titel